Кокс (coke, Koks) — твердий поруватий міцний високовуглецевий продукт сірого кольору отриманий при коксуванні
 Кам'яновугільний кокс
 Нафтовий кокс

Топонім 
 Кокс — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.
 Кокс — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Аліканте.
 Кокс-Базар — велике місто, центр однойменного округу в Бангладеш.

Прізвище 
 Кокс (прізвище)

Інше 
 1476 Кокс (1476 Cox) — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Коксова піч
 Коксовий газ
 Коксохімічна промисловість
 Коксохімічна промисловість України
 Коксохімія
 Металококс